Stelzengraben ist der Name folgender Gewässer:

 Stelzengraben (Finsteraubach), linker Zufluss des Finsteraubachs (rechter Oberlauf des Hennhofer Bachs, zur Zusam) nahe Baiershofen, Gemeinde Altenmünster, Landkreis Augsburg
 Stelzengraben (Main), rechter Zufluss des Mains in Rothenfels, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Stelzengraben (Schussen), linker Zufluss der Schussen nahe Niederbiegen, Gemeinde Baienfurt, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stelzenbach